The Phantom Thief – cortometraggio del 1914 diretto da Paul Garbagni
The Phantom Thief – cortometraggio del 1915 diretto da John H. Collins
The Phantom Thief – cortometraggio del 1916 diretto da Harry G. Stafford
The Phantom Thief – film del 1946 diretto da D. Ross Lederman